Classe Formidable è il nome che contraddistingue un certo numero di classi di navi da guerra in età moderna e contemporanea.

Classe Formidable (nave da battaglia) – classe di navi da battaglia della Royal Navy del 1898.
Classe Formidable (fregata) – classe di fregate della Republic of Singapore Navy derivata dalla classe La Fayette della marina francese.